Nome comum dado à espécie Abudefduf luridus
 Nome comum dado à espécie Chromis limbata
 Nome comum dado à espécie Abudefduf saxatilis